Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1997 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 45. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Sławomir Drabik.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 26 października 1997
 Sędzia: Jerzy Kaczmarek

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1997

1997
1997 w sporcie żużlowym
1997 w polskim sporcie